Ashbrook steht für:

 (2157) Ashbrook, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Ashbrook (Mondkrater), einen Einschlagkrater nahe dem Südpol auf der Rückseite des Mondes

Personen:

 Dana Ashbrook (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Daphne Ashbrook (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank G. Ashbrook (1892–1966), US-amerikanischer Säugetierforscher
 Jean Spencer Ashbrook (* 1934), US-amerikanische Politikerin
 John M. Ashbrook (1928–1982), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Ashbrook (1918–1980), US-amerikanischer Astronom
 Temple Ashbrook (1896–1976), US-amerikanischer Segler
 William A. Ashbrook (1867–1940), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ashbrook (Florida), im Hillsborough County
 Ashbrook (Kentucky), im Anderson County
 Ashbrook (Nebraska), im Sioux County – nicht mehr existent
 Ashbrook Park, im Iredell County, North Carolina

Sonstiges:

 Ashbrook Creek, Fließgewässer im Madera County, Kalifornien
 Ashbrook Park, Park im Linn County, Oregon